Райнхард Фридрих Михаел Мей (, роден на 21 декември 1942 в Берлин) е немски певец.

Има над 20 албума в своята четиридесетгодишна кариера. Известен е още като Фредерик Мей (във Франция), Алфонс Йондрашек и Райнер Мей.

Биография 
Райнхард Мей е роден на 21 декември 1942 в берлинския квартал Вилмерсдорф. Той е второто дете на адвоката Герхард Мей и учителката Херта Мей (по баща Кох).

Той посещава френската гимназия в Берлин, където завършва, минавайки немската матура и френския ѝ еквивалент. Един от неговите приятели и съученици в гимназията е станалият по-късно текстописец Улрих Роски. Също и политоложката Гезине Шван е в един клас с Мей. След завършване на гимназията Райнхард започва да учи икономика в Шеринг АГ Берлин. Той прекъсва своето следване, за да се занимае по-сериозно с писането на песни.

На 12-годишна възраст Мей ходи на първия си урок по пиано, на 14 леля му му дава на заем първата му китара, а малко след това той сам закупува втората си китара за 40 марки. Сам се научава да свири и на тромпет. Заедно със свои съученици той събира опит от сцената чрез създаването на музикалната група Rotten Radish (Гнили репички от английски) през 1957 г. През 1961 г. Мей създава групата Les Trois Affamés (Тримата прегладнели от френски) заедно с Волфганг „Шоберт“ Шулц. Първият шансон на Мей излиза на пазара през 1964 и се казва Ich wollte wie Orpheus singen (Бих искал да пея като Орфей). През 1964 Райнхард Мей получава възможността да представи своите песни на фестивал Шансон Фолклор Интърнешънъл в замъка Валдек (руйна в Хунсрюк). През 1967 участва във фестивала Кноке в Белгия, което води до първата му плоча на френски.

През 1967 г. се жени за французойката Кристин, с която се развеждат през 1976 г. Тя умира през 2002 от рак на гърдата. Мей живее в Берлин заедно с втората си съпруга Хела, с която сключват брак на 14 октомври 1977 г. Имат двама сина (родени 1976 и 1982) и една дъщеря (родена 1985).

Дискография

Албуми

Сингли 
 1965 – Geh und fang den Wind / Drei Lilien
 1966 – 25 00 30 Fred Kasulzke protestazki / Frau Pohl / Vertreterbesuch / Ballade / Bauer ich bitt euch ...
 1966 – Die drei Musketiere / Schuttabladeplatz der Zeit / Abgesang / Mein Kanapee
 1966 – Mädchen in den Schänken
 1967 – Das Lied von der Zeitung
 1967 – Rouge ou noir / Das alles war ich ohne dich
 1968 – Ich hab' nur Dich gekannt / Der Weg zurück
 1970 – In meinem Zimmer fällt' leis der Regen / Ein Krug aus Stein
 1970 – Die Ballade vom Pfeifer / Ankomme, Freitag, den 13.
 1970 – Diplomatenjagd / Komm, gieß mein Glas noch einmal ein
 1972 – Der Mörder ist immer der Gärtner / Längst geschlossen sind die Läden
 1972 – Die heiße Schlacht am kalten Büffet / Neun ... und vorbei
 1972 – Annabelle, ach Annabelle / Bevor ich mit den Wölfen heule
 1973 – Trilogie auf Frau Pohl / Das Geheimnis im Hefeteig oder der Schuß im Backofen
 1973 – Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr / Zwei Hühner auf dem Weg nach Vorgestern
 1974 – Gute Nacht, Freunde / Musikanten sind in der Stadt
 1974 – Mann aus Alemania / Über den Wolken
 1975 – Es gibt Tage, da wünscht' ich, ich wär' mein Hund / ... es bleibt eine Narbe zurück
 1975 – Hab Erdöl im Garten / Ich bin Klempner von Beruf
 1977 – Ist mir das peinlich / Mein erstes graues Haar
 1977 – Ein Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars / Menschenjunges
 1978 – Daddy Blue / Alles ist gut
 1979 – Dr. Nahtlos, Dr. Sägebrecht und Dr. Hein / Was weiß ich schon von dir?
 1979 – Keine ruhige Minute / Dieter Malinek, Ulla und ich
 1980 – Sommermorgen / Bei Ilse und Willi auf’m Land
 1980 – Wir sind alle lauter arme, kleine Würstchen / Freunde, laßt uns trinken
 1981 – Müllmänner-Blues / Das Leben ist ...
 1983 – Hilf mir / Ich hab nie mehr Langeweile
 1983 – Was in der Zeitung steht / Ich würde gern einmal in Dresden singen
 1984 – Rundfunkwerbung-Blues (live) / Rundfunkwerbung-Blues
 1984 – Frohe Weihnacht / Alles ist so schön verpackt
 1985 – Laßt sie reisen / Ich grüße...
 1986 – Es ist Weihnachtstag / Ein Stück Musik von Hand gemacht
 1986 – Nein, meine Söhne geb' ich nicht / Asche und Glut
 1988 – In diesem, unsrem Lande / Bei Hempels unterm Bett
 1988 – Das Meer / Die Mauern meiner Zeit
 1990 – Alle Soldaten woll'n nach Haus / Ich hab' meine Rostlaube tiefer gelegt
 1992 – Das Etikett / Du bist ein Riese, Max
 1994 – 51er Kapitän
 1995 – Ich liebe meine Küche / Meine Freundin, meine Frau
 1996 – Gib mir Musik / Altes Kind / Ein und alles
 1996 – Lilienthals Traum
 1998 – Die 12 Weihnachtstage (Adaption des englischen Weihnachtslieds The Twelve Days Of Christmas) / Willst du dein Herz mir schenken (Песен от Йохан Себастиан Бах)
 2000 – Einhandsegler / Ich bring' Dich durch die Nacht / Kurti
 2000 – Ich bring' Dich durch die Nacht
 2001 – Kurti
 2002 – Immer mehr
 2002 – Rüm Hart / Schwere Wetter
 2004 – Ich kann !
 2004 – Alles O.K. in Guantánamo Bay

Албуми на живо 
 1971 – Reinhard Mey live
 1974 – 20.00 Uhr
 1978 – Unterwegs
 1981 – Tournee
 1984 – Live '84
 1987 – Die große Tournee '86
 1991 – Mit Lust und Liebe
 1995 – Zwischen Zürich und zu Haus
 1997 – Lebenszeichen
 1999 – Lampenfieber
 2001 – Solo – Die Einhandsegler Tournee
 2003 – Klaar Kiming
 2006 – !Ich kann
 2009 – Danke, liebe gute Fee

DVD 
 2003 – Klaar Kiming
 2009 – Danke, liebe gute Fee

Официални сборни албуми 
 1973 – Alles was ich habe
 1977 – Starportrait
 1982 – Starportrait 2 – Welch ein Geschenk ist ein Lied
 1984 – Die großen Erfolge
 1989 – Mein Apfelbäumchen (детски песни)
 1993 – Ich liebe dich (любовни песни)
 1997 – Du bist ein Riese ...
 2000 – Peter und der Wolf + 8 Tierballaden
 2003 – Über den Wolken – Lieder aus 4 Jahrzehnten
 2005 – Frei! (песни за животни)

Външни препратки 
  Официален уебсайт на Райнхард Мей 
 Райнхард Мей на немски и на английски в IMDb
  Литература и други за и от Райнхард Мей в Германска национална библиотека
  Райнхард Мей в laut.de
   Форум и други 
  Песни

Германски певци